Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2002 (met de officiële naam Canada Masters) vond plaats van 29 juli tot en met 4 augustus 2002. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Canadese stad Toronto.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Toronto
2002